Příjmení Posner, přechýleně Posnerová, nosí více osobností:

 Iška Čvančarová-Posnerová (1888–?), česká spisovatelka a žurnalistka
 Jana Posnerová (* 1945), slovenská sportovní gymnastka a československá olympionička
 Mike Posner (* 1988), americký zpěvák, textař, básník a hudební producent
 Richard Posner (* 1939), americký právník, právní teoretik, ekonom a soudce

Související články 
 Eliška Poznerová (1906/1909–1991), česká herečka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení